Tutankhamon, Tutankhamun eller Tutankamon kan avse:
 Tutankhamon (1300-talet f.Kr.), en egyptisk farao.
 Tutankamon – en svensk indierockgrupp.
 Tutankamon (musikalbum) – ett musikalbum från 2009 av gruppen Tutankamon.
 Tutankhamun (musikalbum av The Art Ensemble Of Chicago) – ett musikalbum från 1969 av The Art Ensemble of Chicago
 Tutankhamun (tv-serie) – en brittisk tv-serie från 2016.